Les Championnats de Tchécoslovaquie d'athlétisme se disputaient chaque année de 1919 à 1992 et consacraient les meilleurs athlètes tchécoslovaques. Ils n'eurent pas lieu de 1938 à 1944.

Éditions

Liens externes 
 Vainqueurs de 1960 à 1992 
 Liste des champions du 5 000 mètres de 1919 à 1992 avec les lieux et les dates

Tchecoslovaquie
Sport en Tchécoslovaquie